Wendy del Carmen Cordero Sánchez (Cartago, 5 de diciembre de 1988) es una modelo costarricense. Como reina de la belleza representó a Costa Rica en el certamen Miss Mundo 2007 celebrado en China. Obtuvo una beca y estudió psicología en relaciones humanas. Representó a su país en Miss Tierra 2008 y Miss Continente Americano 2008.

Referencias

Enlaces externos 
 

Cartagineses (Costa Rica)
Miss Continentes Unidos
Miss Tierra
Delegadas de Miss Mundo 2007
Reinas de belleza
Mujeres de Costa Rica
Modelos femeninas de Costa Rica